Евгений Евтушенко:
 Евтушенко, Евгений Александрович (1932/1933—2017) — русский советский поэт, прозаик, сценарист, публицист, кинорежиссёр, актёр.
 Евтушенко, Евгений Вячеславович (род. 1977) — украинский врач, глава Никопольской районной администрации Днепропетровской области Украины с 2021 года.
 Евтушенко, Евгений Иванович (род. 1959) — учёный в области строительного материаловедения.